Michael Scott, architetto irlandese
 Michael Scott (n. 1945), informatico statunitense
 Michael Scott, regista 
 Michael Scott (n. 1959), scrittore irlandese
 Michael Scott Rohan (n. 1951), scrittore scozzese
 Michael Anthony Scott, detto Mike (n. 1986), cestista statunitense
 James Michael Scott, detto Mike (n. 1988), cestista statunitense
 Michael Scott, detto Mike (n. 1993), cestista statunitense
 Mike Scott (n. 1959), musicista britannico, componente dei Waterboys 
 Michael Warren Scott, giocatore di baseball statunitense
 Mike Scott, sceneggiatore
 Michael Scott, personaggio interpretato da Steve Carell nella serie televisiva The Office